Bruceton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bruceton (Pennsylvania)
 Bruceton (Tennessee)
 Bruceton Mills (West Virginia)